Wilhelm Friedrich Ludwig von Zerßen (* 12. Oktober 1773; † 14. Oktober 1838 in Naumburg (Saale)) war Domdechant zu Naumburg und Abgeordneter.

Von Zerßen war mit Luise Sophie Charlotte von Carlsburg (* 23. August 1781 in Schöneiche bei Guben; † 4. April 1820) verheiratet.

1817–1824 war er Landrat im Landkreis Zeitz. In der vierten Sitzungsperiode vom 13. Januar 1833 bis 24. Februar 1833 vertrat er das Domkapitel zu Naumburg als Abgeordneter auf dem Provinziallandtag der Provinz Sachsen und war dort stellvertretender Landtags-Marschall (Parlamentspräsident).

Literatur 
 Neues lausitzisches Magazin: Zeitschrift der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften, Band 31, 1855, S. 86, Digitalisat
 4. Provinziallandtag

Weblinks 
 Eintrag bei Vereinigte Domstifter

Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Sachsen
Domherr (Naumburg)
Deutscher
Geboren 1773
Gestorben 1838
Mann
Domdechant